1,2-dichlorobenzen (o-dichlorobenzen)
 1,3-dichlorobenzen (m-dichlorobenzen)
 1,4-dichlorobenzen (p-dichlorobenzen)